Giacomo Gorrini (1859-1950) – storico e diplomatico italiano
 Luigi Gorrini (1917-2014) – militare e aviatore italiano

Pagine correlate 
Gori